Ла Канелита има више значења:

 Ла Канелита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Канелита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику